Ego - concepção do funcionamento da mente humana desenvolvida com o surgimento da Psicologia
 Ego (álbum) - álbum da banda alemã Oomph!.
 Ego (site) - um portal sobre o mundo das celebridades
 Ego, o Planeta vivo

Música 
 Ego (álbum de Oomph!)
 Ego (canção de Beyoncé)
 Ego (canção de Lali Espósito)
 Ego (canção de The Saturdays)
 Ego (canção de Placa Luminosa)
 Mr. Ego

Desambiguações de música